Wetterström ist der Familienname folgender Personen:

 Gustav Wetterström (1911–1991), schwedischer Fußballspieler
 Hans Wetterström (1923–1980), schwedischer Kanute
 Victor Wetterström (1884–1956), schwedischer Curler